Ла Буејера има више значења:

 Ла Буејера (Окотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Буејера, Ла Пења (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику